Jadran bezieht sich auf

 die kroatisch-serbische Bezeichnung für das Adriatische Meer
 ein ehemals jugoslawisches, heute montenegrinisches Segelschulschiff, siehe Jadran (Schiff, 1931)
 ein ehemaliges jugoslawisches Passagier- und Kreuzfahrtschiff, heute Restaurantschiff in Toronto, siehe Jadran (Schiff, 1957) 
 eine kroatische RoRo-Fähre, siehe Jadran (Schiff, 2010)
 ein kroatisches Filmstudio, siehe Jadran Film
 einen kommerziellen kroatischen Fernsehsender, siehe TV Jadran

Jadran ist auch ein kroatischer Nachname und die Bezeichnung für viele Sportklubs in Kroatien.